IGN steht als Abkürzung für:

Nationale geographische Institute
 Institut national de l’information géographique et forestière, Frankreich
 Nationalgeographisches Institut (IGN/NGI), Belgien
 Instituto Geográfico Nacional (Spanien), Spanien
 Instituto Geográfico Nacional, Argentinien

Sonstiges
 das „Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik“ der Universität Hamburg
 den Flughafen von Iligan City auf den Philippinen nach dem IATA-Flughafencode
 das Medikament Ignatia (Ignatius-Brechnuss) in der Homöopathie
 IGN - Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung
 IGN, ehemals Imagine Games Network, ein Online-Videospielmagazin

IGN